Albardón puede referirse a:

 Albardón, una loma o elevación situada en bajos y anegadizos;
 Albardón, o Villa Albardón, localidad de la Provincia de San Juan, Argentina;
 Departamento Albardón, división administrativa de la Provincia de San Juan, Argentina.

Enlaces externos